Финал Кубка России по футболу 2007/2008 годов — состоялся в субботу 17 мая 2008 года на стадионе «Локомотив» в Москве. Победу одержал московский ЦСКА, выиграв в серии послематчевых пенальти у пермского «Амкара».

Матч транслировался по телеканалу «ТВ Центр».

Путь к финалу

Игра

См. также 
 Суперкубок России по футболу 2009

Примечания 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2008 году
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Амкар»
Футбольные соревнования в Москве
Май 2008 года
События 17 мая
2008 год в Москве